Storflarken kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Storflarken, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (8,17 ha)
Storflarken (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun, 
Storflarken (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Storflarken (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun,  (7,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn